Сико:

 Сико (около 758—832) — лангобардский князь Беневенто (817—832).
 Сико (ум. 855) — князь Салерно (851—853).
 Сико, Кристин (род. 1964) — французская дзюдоистка тяжёлой весовой категории.